Сильви́ Бека́р (; 6 сентября 1975, Лилль) — французская биатлонистка, призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратная чемпионка мира.

Биография 
С детства начала заниматься лыжными гонками и лишь в 1997 году перешла в биатлон когда ей уже было 22 года. В 1999 году Бекар дебютирует в Кубке Европы, но, собрав полную коллекцию призовых мест на двух этапах, ей представляется шанс выступить в Кубке мира. В 2001 году она впервые попадает в десятку лучших в спринтерской гонке этапа Кубка мира, а в следующем году выигрывает эстафетную гонку на этапе в Антольц-Антерсельве. Одним из самых успешных в карьере Сильви Бекар можно назвать сезон 2002/2003, когда она стала чемпионкой мира и заняла третье место в общем зачёте Кубка мира. В последующем был провал в выступлениях Сильвье, связанный с травмой и ухудшением качества стрельбы. Тем не менее, она смогла попасть в состав эстафетной команды Франции на Олимпиаде 2006 года в Турине и завоевать общими усилиями бронзовую медаль. В 2009 году в составе смешанной эстафетной команды первенствовала на чемпионате мира в Пхёнчане.
После сезона 2009—2010 завершила свою карьеру.

В феврале 2011 года в честь Сильви Бекар был назван биатлонный стадион, открытый в муниципалитете Ле Гран-Борнан департамента Верхняя Савойя. В марте 2011 года на новом стадионе прошло первое крупное соревнование — финал Кубка IBU. В декабре планировалось проведение третьего этапа Кубка мира, который был перенесён в австрийский Хохфильцен из-за отсутствия снега.

Кубок мира 
 1999—2000 — 8-е место (66 очков)
 2000—2001 — 37-е место (105 очков)
 2001—2002 — 30-е место (172 очка)
 2002—2003 — 3-е место (680 очков)
 2003—2004 — 31-е место (176 очков)
 2005—2006 — 29-е место (208 очков)
 2006—2007 — 30-е место (177 очков)
 2007—2008 — 23-е место (275 очков)
 2008—2009 — 26-е место (345 очков)
 2009—2010 — 25-е место (405 очков)

Личная и внеспортивная жизнь 
 В 2010 году Сильви Бекар родила дочь Эмили.

Награды 
 Офицер ордена «За заслуги» (14 июля 2010 года).
 Кавалер ордена «За заслуги» (24 апреля 2006 года)

Примечания

Ссылки 
 

Биатлонисты Франции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону